Adolfo Ruiz-Díaz – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 paraguaiano
 Diego Francisco Viera Ruiz Díaz – calciatore paraguaiano
 Haibrany Ruiz Díaz – calciatore uruguaiano
 Luis Héctor Cristaldo Ruiz Díaz – ex calciatore argentino naturalizzato boliviano
 Mario Ruiz-Díaz – dirigente sportivo, allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 paraguaiano
 Matías Ruiz Díaz – calciatore argentino
 Rodrigo Ruiz Díaz – calciatore paraguaiano
 Rubén Ruiz Díaz – ex calciatore paraguaiano